Vazgen Azrojan, né le  à Odessa, est un patineur artistique arménien. Il est connu pour les résultats obtenus en couple avec . Ainsi, ils terminent troisièmes du Trophée NHK 2005 en danse. Il a notamment participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2006. Il fut à l'occasion de ces jeux, le porte-drapeau olympique de la délégation arménienne.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec quatre partenaires différentes: 
 Ekaterina Davydova  (1 saison : 1993-1994)
 Elena Kustarova  (1 saison : 1994-1995)
 Anastasia Grebenkina  (2 saisons : 1996-1998)
 Tiffany Hyden  (3 saisons : 1999-2002)
 Anastasia Grebenkina (pour la  fois)  (6 saisons : 2002-2008)

Notes et références

Liens externes 

Patineur artistique arménien
Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance en janvier 1977
Naissance à Odessa
Porte-drapeau olympique de l'Arménie